Vaseux peut désigner :
 En français, l'adjectif qui se rapporte à la vase ;

Toponyme 

 Lac Vaseux,  un lac de Colombie-Britannique, au Canada, à 329 m d'altitude ;
 Réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn, une réserve nationale de faune du Canada.

Divers 
 Un bouchon vaseux, une zone d'un estuaire où les sédiments fins en suspension sont fortement concentrés.